Цукаса — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цукаса, Ёко (настоящее имя Ёко Сёдзи; род. 1934) — одна из популярнейших японских киноактрис 1950-х—1970-х годов. 
 Цукаса, Осаму (род. 1935) — японский писатель, художник и иллюстратор.